Petritsch ist der Name folgender Orte:
 Petritsch, eine Stadt in der Oblast Blagoewgrad im Südwesten Bulgariens
 Gemeinde Petritsch, eine Gemeinde in der Oblast Blagoewgrad im Südwesten Bulgariens
 Petritsch (Dorf), ein Dorf in der Oblast Sofia in West-Bulgarien
 Petritsch (Berg), einen Berg auf der Livingston-Insel in der Antarktis

Petritsch ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Petritsch (* 1945), österreichische Schauspielerin
 Gerhard Petritsch (* 1940), österreichischer Sportschütze
 Mathias Petritsch (1816–1882), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Wolfgang Petritsch (* 1947), österreichischer Diplomat

Siehe auch:
 Petritz
 Petrić
 Petrich